Jaktgudar, eller snarare vakande andar över djuren förekommer bland annat i större omfattning hos de ryska samerna. Dessa andar anses vara ursprunget till flera ritualer, exempelvis björnkult. Men även vargen hade sin skyddsande som blev skrämd då man plågade vargen, och därmed försvinna från markerna. Dessa vargritualer förekommer än i dag i Ryssland (även bland icke-samer) och bör snarare tolkas som djurplågeri då det inte finns några egentliga religiösa motiv annat än att djuret uppfattas som störande.

Gudar i samisk mytologi